Segment circular o segment d'un cercle, porció d'un cercle limitada per una corda i l'arc corresponent
 Segment lineal, conjunt de punts de l'espai que formen dos punts diferents anomenats extrems del segment 
 Segment, cadascuna de les parts delimitada d'un ésser viu, especialment en animals, segmentació (biologia)
 Segment de xarxa, porció d'una xarxa d'ordinadors